Рейшсоффен () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Рейшсоффен. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Нидербронн-ле-Бен (округ Агно).

Площадь коммуны — 17,6 км², население — 5612 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 5471 человек (2013), плотность населения — 310,9 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 5562 человека, в 2012 году — 5516 человек, а в 2013-м — 5471 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 3512 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 2592 были экономически активными, 920 — неактивными (показатель активности 73,8 %, в 1999 году — 67,9 %). Из 2592 активных трудоспособных жителей работали 2305 человек (1281 мужчина и 1024 женщины), 287 числились безработными (128 мужчин и 159 женщин). Среди 920 трудоспособных неактивных граждан 261 были учениками либо студентами, 333 — пенсионерами, а ещё 326 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки